Romeo and Juliet è un tanpatsu, ovvero un film TV dorama a episodio unico; è stato trasmesso il 7 aprile 2007 sulla Nippon Television. Il ruolo di protagonista è assunto da Hideaki Takizawa.

Trama
La vicenda racconta la storia d'amore "impossibile" tra una studentessa di college che frequenta una scuola esclusivamente femminile ed un giovane incontrato casualmente per strada, un netturbino che s'era appena ferito.

Si innamorano immediatamente l'uno dell'altra, non sapendo che il padre della ragazza, un famoso detective che lavora per la polizia, si trova nel bel mezzo d'una spietata caccia all'uomo: cerca difatti di acciuffare il padre del ragazzo, accusato di omicidio.

Vincerà il simbolo della legge, che come un segugio fiuta le tracce del presunto assassino, o l'amore contrastato dei due giovani, che giungeranno fino a mettersi contro le rispettive famiglie pur di realizzare il loro sogno nato esclusivamente dal cuore?

Collegamenti esterni